Кулдигский район () — бывший административный район на западе Латвии в области Курземе. Граничил с Лиепайским, Вентспилсским, Талсинским, Тукумсским и Салдусским районами Латвии.

История 
7 декабря 1956 года к Кулдигскому району была присоединена часть территории упразднённого Алсунгского района.

Население

Ссылки 
 kuldiga.lv

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии